Étienne de La Vallée Poussin (m. 1802) — pintor e decorador francês
 Louis de La Vallée-Poussin (m. 1938) — indólogo e pesquisador belga
 Charles-Jean de La Vallée Poussin (m. 1962) — matemático belga

Desambiguações de antropônimos